Legat kan syfta på 

 Legat (romarriket) – en hög officer direkt under överbefälhavaren i antikens Rom
 Legat (diplomati) – ett diplomatiskt sändebud motsvarande ambassadör
 Legat (arvsrätt) – testamentariskt förordnande; egendom som i testamente tilldelats någon särskild person 
 Arthur Legat (1898–1960)
 August von Legat
 August Christoph Heinrich von Legat (1732–1816)
 Egbert von Legat (1820–1891)
 Ernst von Legat (1829–1907)
 Karl Friedrich Erhard von Legat (1735–1811)
 Manlio Legat
 Nikolai Legat (1869–1937)
 Peter Legat (* 1958)*
 Sergej Legat (1875–1905)
 Thorsten Legat (* 1968)
 Wilfried Legat (1933–2017)